

Geografia 
 Francia
 Corvol-d'Embernard – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Corvol-l'Orgueilleux – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea